Живојин Петровић је био југословенски филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1960. || Боље је умети || /
|-
| 1963. || Човјек са фотографије || 
|-
| 1968. || Горски цар (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Љубав на сеоски начин (ТВ серија) || Станодавац у Паланку
|-
| 1975. || Сведоци оптужбе (ТВ филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Југословенски глумци